Sofer / Soferová je příjmení odvozené z židovského povolání sofera. Nosily ho následující osobnosti:

 Avraham Šmu'el Binjamin Sofer (1815–1871), maďarský rabín a roš ješiva
 Adi Sofer (* 1987), izraelský fotbalista
 Arnon Sofer (* 1935), izraelský geograf
 Dalia Soferová (* 1972), americká spisovatelka
 Ja'akov Chajim Sofer (1870–1939), charedský rabín, talmudista, posek a kabalista
 Johann Sofer (1901–1970), rakouský gymnazijní profesor, univerzitní docent a románský filolog
 Chatam Sofer (Moše Schreiber) (1762–1839), německý vrchní rabín
 Rena Soferová (* 1968), americká herečka
 Re'uven Hoške ha-Kohen Sofer, též Avraham Re'uven ha-Kohen Sofer (* 17. století – 1673), pražský rabín a kabalista

Externí odkazy 
 

Židovská příjmení